Le Port (Ariège)
 Le Port (Reunion)
 Le Port-Marly